Catablema är ett släkte av nässeldjur som beskrevs av Ernst Haeckel 1879. Catablema ingår i familjen Pandeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hydrozoer
Catablema